Jan Doležal – ur. 30 czerwca 1847, zm. 25 grudnia 1901, czeski leśniczy, dziennikarz i publicysta
 Jan Doležal – ur. 30 marca 1902, zm. 12 stycznia 1965, czeski psycholog
 Jan Doležal – ur. 22 grudnia 1923, zm.  22 marca 1981, czeski chemik analityczny
  – ur. 12 lutego 1993, chorwacki piłkarz
 Jan Doležal – ur. 1979, czeski skoczek narciarski
 Jan Doležal – ur. 6 czerwca 1996, czeski lekkoatleta, wieloboista
 Jan Doležal – czeski pianista i dyrygent